Третий этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 прошёл во французском городе Анси (19 декабря — 22 декабря 2019 года).

Таблица призовых мест 

Медальный зачёт 3-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Мужская спринтерская гонка

Женская спринтерская гонка

Женская гонка преследования

Мужская гонка преследования

Мужской масс-старт

Женский масс-старт

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 на сайте Международного Союза Биатлонистов
 на сайте Olympteka.ru
 на сайте Союза Биатлонистов России

3-й этап
Международные соревнования по биатлону во Франции